Naturhistoriska museet kan syfta på:

 Naturhistoriska riksmuseet – ett biologiskt och geologiskt museum i Stockholm
 Naturhistoriska museet, Helsingfors – ett museum i Främre Tölö i Helsingfors
 Göteborgs Naturhistoriska museum – ett naturhistoriskt museum i Göteborg
 Muséum national d'histoire naturelle –  Frankrikes naturhistoriska riksmuseum
 Naturhistoriska riksmuseet, Bagdad – ett irakiskt naturhistoriskt museum i Bagdad

Se även
 Naturhistoriskt museum